Леви́цький (Левитський, ; ; ) — українське, білоруське, польське і російське прізвище.

Прізвище «Левитський» і його варіант «Левицький» походять від слова «левит». Справді, серед Левицьких було багато священиків.

Левицький Адріан 

 Левицький Адріан Васильович (1918–1993) — професор, викладач Празької консерваторії, співак, піаніст, диригент хору імені Архангельського в Празі.

Левицький Анатолій 

 Левицький Анатолій Едуардович — кандидат ветеринарних наук, засновник Київського ветеринарного центру доктора Левицького.
 Левицький Анатолій Іванович (1947) — заслужений працівник культури України (1995), начальник управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації (від 1997).
 Левицький Анатолій Іванович — заслужений лікар України (1994), завідувач відділення обласної клінічної лікарні (Чернівці).
 Левицький Анатолій Миколайович (1909–1942, Париж) — учасник Руху Опору у Франції, один з організаторів газети «Резистанс», син російського емігранта, учений-етнограф.
 Левицький Анатолій Павлович — доктор біологічних наук, професор, заступник директора Інституту стоматології АМН України.

Левицький Анатоль 

 Левицький Анатоль (1841–1899) — польський історик, професор Краківського університету.

Левицький Андрій 
 Левицький Андрій Едуардович — доктор філологічних наук, професор.
 Левицький Андрій Іванович (* 1991) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левицький Андрій Юрійович — український російськомовний письменник.

Левицький Антон 

 Левицький Антон Богданович — заслужений лікар України (1995), головний лікар санаторію «Кристал» (Трускавець).

Левицький Богдан 

 Левицький Богдан (1886–1962) — підсудний у «Процесі 101», активний учасник Листопадового чину у 1918 р.
 Левицький Богдан Степанович (1954–2014) — заслужений артист України, артист хору ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії.

Левицький Борис 

 Левицький Борис Васильович (1915, Відень — 1984) — журналіст, публіцист і політичний діяч.

Левицький Вадим 

 Левицький Вадим Петрович (1879–1959, Бобринець) — український актор, заслужений артист УРСР (1947).

Левицький Валерій 

 Левицький Валерій Володимирович — генеральний директор акціонерного товариства «Дрогобицький завод автомобільних кранів», заслужений працівник промисловості України (2005).

Левицький Василь 

 Левицький Василь Адріанович (1880–1940) — оперний співак, соліст театру Зиміна в Москві та Чеського національного театру в Празі, музичний педагог, диригент Козачого хору в Празі.
 Левицький Василь Адріянович (1882–1941) — педагог, учитель гімназії в Бережанах, батько журналіста Бориса Левицького.
 Левицький (Софронів) Василь (1899, Стриганці —1975, Торонто) — український письменник і журналіст.
 Левицький Василь Іванович (* 1921) — молдавський поет, перекладач.
 Левицький Василь Юрійович (25 березня 1957–1989) — український письменник.

Левицький Венедикт 

 Левицький Венедикт (1783–1851) — український греко-католицький церковний діяч і педагог.

Левицький Віктор 

 Левицький Віктор Васильович (1938) — український мовознавець, германіст, доктор філологічних наук, професор.
 Левицький Віктор Сергійович (1982) — український філософ, кандидат філософських наук, заслужений економіст України.

Левицький Владислав 
 Владіслав Левицький (1985—2015) — український співак

Левицький Володимир 

 Левицький Володимир Богданович (1990—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левицький Володимир Лукич (1856—1938) — письменник і громадський діяч (псевдонім Василь Лукич).
 Левицький Володимир (1885) — правник.
 Левицький Володимир (1898—1969) — церковний і громадський діяч, протопресвітер.
 Левицький Володимир Йосипович (1872, Тернопіль — 1956, Львів) — український математик.
 Левицький Володимир Софронович (1888—1980, Нью-Йорк) — діяч української еміграції в США, редактор газети «Громадський голос».
 Левицький Володимир Олександрович (1959) — український актор театру і кіно.
 Левицький Володимир Леонідович (1971) — український домрист, Заслужений артист України

Левицький Всеволод 

 Левицький Всеволод (1881) — інженер-лісівник.

Левицький В'ячеслав 
 Левицький В'ячеслав Андрійович — український поет, прозаїк, критик, літературознавець.
 Левицький В'ячеслав Іванович (1869-19??) — український генерал, дипломат. Військовий аташе Посольства Української Держави у Відні.
 Левицький В'ячеслав Миколайович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Левицький Григорій 

 Левицький Григорій Васильович (1852, Харків — 1918) — астроном.
 Левицький Григорій Кирилович (1697—1769) — український гравер, представник бароко.

Левицький Дмитро 

 Левицький Дмитро Гаврилович (1873—1935) — гірничий інженер.
 Левицький Дмитро Григорович — російський живописець-портретист.
 Левицький Дмитро Павлович (1877–1942, Бухара) — голова УНДО (1925—1935).
 Левицький Дмитро Сергійович (1986) — український драматург.

Левицький Едуард 

 Левицький Едуард Людвігович (1937, Харків) — заслужений працівник фізичної культури і спорту України (1997), завідувач кафедри спорту та спортивних ігор Кам'янець-Подільського національного університету.

Левицький Євген 

 Левицький Євген Вікторович — генеральний консул України в Тюмені.
 Левицький Євген Йосипович (1870–1925) — український громадсько-політичний діяч, публіцист, один із ініціаторів створення Української Радикальної Партії.
 Левицький Євген Леонідович — доктор біологічних наук, головний науковий співробітник Інституту фармакології і токсикології АМН України.
 Левицький Євген Федорович (1944) — доктор медичних наук, професор, директор Томського науково-дослідного інституту курортології та фізіотерапії.
 Левицький Євген (1910—1993) — український театральний актор, чоловік Віри Левицької.

Левицький Іван 

 Левицький Іван Омелянович (1875–1938, Львів) — український композитор, хоровий диригент і педагог.
 Левицький Іван Омелянович (1850–1913, Львів) — український бібліограф.
 Левицький Іван Юрійович (1932) — український картограф, доктор географічних наук (1973), професор (1976).
 Нечуй-Левицький Іван Семенович (справжнє прізвище — Левицький, 1838—1918) — український прозаїк, перекладач.
 о. Левицький Іван — греко-католицький священик, громадський діяч, посол до Галицького сейму 3-го скликання (1870—1876 років).

Левицький Йосип 

 Левицький Йосип Іванович (1801—1860) — галицько-руський письменник, педагог та фольклорист.
 Левицький Йосип Петрович (1810—1863) — український письменник і музикант.
 Левицький Йосип Йосипович — заслужений працівник промисловості України (1994), фрезерувальник Севастопольського приладобудівного заводу «Парус».
 Левицький Йосиф (†1730) — єпископ Холмський і Белзький Руської Унійної Церкви.

Левицький Кость 

 Левицький Кость Антонович — політичний та громадський діяч у Галичині.

Левицький Лев 

 Левицький Лев Львович (1863–1928) — український громадський діяч, суддя.

Левицький Леонід 
 Левицький Леонід Миколайович (1917—1943) — український поет.

Левицький Леопольд 

 Левицький Леопольд Іванович (1906–1973) — графік і живописець, заслужений діяч мистецтв України (1970).

Левицький Любомир 

 Левицький Любомир Васильович ( , Верховина) — український режисер.

Левицький Максим 

 Левицький Максим Анатолійович (1972, Шахти) — український футболіст (воротар).

Левицький Марк 

 Левицький Марк Юрійович — заслужений журналіст України (2004).

Левицький Микола 

 Левицький Микола — делегат Української Національної Ради ЗУНР
 Левицький Микола — шеф штабу Воєнної Округи УПА «Заграва», інспектор штабу УПА-Північ.
 Левицький Микола Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левицький Микола Олексійович (1911–1982) — російський режисер, сценарист, народний артист СРСР (1982). Від 1957 року працював у науково-популярному кіно.
 Левицький Микола-Стефан (1870—1944) — український і польський співак (тенор), режисер, педагог.
 Левицький Микола Феодосійович (1819–1885) — педагог і перекладач; учитель Київської 4-ї гімназії; автор низки підручників і посібників.

Левицький Мирон 
 Левицький Мирон (1913—1993) — український письменник-прозаїк, маляр, графік. Член Об'єднання українських письменників «Слово».

Левицький Мирослав 

 Левицький Мирослав — український композитор та піаніст, лідер гурту «Брати блюзу».

Левицький Михайло 

 Левицький Михайло (1774—1858) — Митрополит Галицький, кардинал Української греко-католицької церкви
 Левицький Михайло Васильович (1891—1933) — український дипломат, партійний діяч.
 Левицький Михайло Васильович (1948—2018) — український поет, перекладач, художник.
 Левицький Михайло Михайлович (1916—1950) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.

Левицький Модест 

 Левицький Модест — український бандурист, громадський діяч.
 Левицький Модест Олександрович (1874—1927) — український музичний діяч і диригент.
 Левицький Модест Пилипович (1866–1932) — український письменник.

Левицький Олег 

 Левицький Олег — український музикант, саксофоніст гурту «Брати блюзу».
 Левицький Олег Дмитрович (1909, Петербург — 1961, Москва) — геолог, член-кореспондент АН СРСР (1953).
 Левицький Олег Вікторович — завідувач кафедри Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, заслужений працівник народної освіти України (1997).

Левицький Олександр та Олексій 

 Левицький Олександр (священик)
 Левицький Олександр Андрійович (1885–1965) — художник-фотограф, оператор німого російського кіно.
 Левицький Олександр Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левицький Олександр Михайлович (1980) — український політик.
 Левицький Олександр Олександрович (1921) — український композитор, заслужений діяч мистецтв України (1996).
 Левицький Олексій Якович (1931—2008) — оперний співак, бас.

Левицький Омелян 

 Левицький Омелян (1875–1917) — український політичний і військовий діяч. Один із організаторів Легіону Українських січових стрільців.

Левицький Орест 

 Левицький Орест Іванович (1849–1922) — український історик і письменник.

Левицький Остап 

 Левицький Остап (1839–1903) — український письменник (літературний псевдонім — Остап Ковбасюк), учитель гімназій у Галичині.

Левицький Павло 

 Левицький Павло Олександрович (1926—2000) — український художник, скульптор.

Левицький Петро 

 Левицький Петро (1864—1915) — український класичний філолог, учитель гімназій у Львові.
 Левицький Петро (кінець XVIII століття — після 1826) — художник-портретист.
 Левицький Петро Іванович (1838—1880) — терапевт, професор Варшавського університету.
 Левицький Петро Ростиславович (нар. 1970) — український фахівець у галузі медицини, спортсмен, підприємець.

Левицький Пилип 

 Левицький Пилип (1859–1920) — інженер-будівельник, громадський діяч.

Левицький Роман 

 Левицький Роман Володимирович (1908–1999) — бандурист.
 Левицький Роман Іванович (1924 — 1943) — військовик, Герой Радянського Союзу

Левицький Северин 

 Левицький Северин — громадський діяч, Начальний Пластун.

Левицький Сергій 

 Левицький Сергій Олександрович (1908–1983) — російський філософ, публіцист, літературознавець.
 Левицький Сергій Михайлович — український учений, електротехнік.

Левицький Тимофій 
 Левицький Тимофій Якович (1913—1945) — військовик, Герой Радянського Союзу (1945, посмертно). Учасник Другої Світової Війни.

Левицький Федір 

 Левицький Федір Васильович (1858, Новоукраїнка — 1933, Чернігів) — український актор, режисер, драматург, театральний діяч, заслужений артист Республіки (1926).
 Левицький Федір Петрович (близько 1850, Богуслав — 1899, Київ) — український співак (бас).
 Левицький Федір Семенович (?, Стеблів — 1890, П'ятигорськ) — український хоровий диригент, співак, композитор.

Левицький Феодосій 

 Левицький Феодосій (1791–1845) — містик.

Левицький Юліан 

 Левицький Юліан Йосипович (1874–1925) — український педагог, брат математика Володимира Левицького.
 Левицький Юліян (1847—1900) — греко-католицький священник, парох Жизномира Бучацького деканату, громадський діяч, москвофіл.

Левицький Юрій-Мирослав 

 Левицький Юрій-Мирослав — український мовознавець із Канади, автор енциклопедичного довідника «Людські мови» («Мови світу»).

Левицький Ян 
 Ян Левицький (1795—1871) —польський живописець XIX століття, учасник Листопадового повстання (1830—1831).

Левицький Ярослав 

 Левицький Ярослав (1878–1961) — український католицький священик, церковний діяч і католицький публіцист.
 Левицький Ярослав Володимирович (1897–1961) — правник, старшина української армії.

Подвійні прізвища 
 Нечуй-Левицький Іван Семенович (справжнє прізвище — Левицький) — український письменник, перекладач.

Див. також 
 Левицька

Посилання 
 Російське генеалогічне дерево

Українські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища